Нев-Мезо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північний схід від Парижа, 125 км на схід від Ам'єна, 55 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 250 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 611,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нев-Мезон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нев-Мезон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена